Армантье́р-сюр-Урк () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Виллер-Котре. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02023.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 98 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 70 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 54 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 54 активных жителей работали 50 человек (28 мужчин и 22 женщины), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 16 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Армантьер-сюр-Урк 

Коммуны департамента Эна